Az Úrvalsdeild 1964-es szezonja volt a bajnokság ötvenharmadik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a Keflavík lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1964

1964
Izland 1